Faidherbe, Faydherbe oder Fayd’herbe (oft für dieselbe Person unterschiedlich geschrieben) ist der Familienname von
 Louis Faidherbe (1818–1889), französischer General
 nach ihm die Pflanzengattung Faidherbia albida
 Place Faidherbe, Platz in Paris
 Lucas Faydherbe (1617–1697), Brabanter Bildhauer und Architekt